Carbajal steht für:
 einen Ort in Spanien, siehe Carbajal (Siero) 
 Islote Carbajal, Insel der Antarktis

Carbajal ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Carbajal (* 1929), mexikanischer Fußballspieler
 Bartolomé Carbajal y Rosas (1875–1940), mexikanischer Botschafter
 Cruz Carbajal (* 1974), mexikanischer Boxer
 Enrique Carbajal González (Sebastián; * 1947), mexikanischer Künstler
 Jorge Suarez Carbajal (* 1986), spanischer Dudelsackspieler (Asturien)
 José Carbajal (1943–2010), uruguayischer  Sänger, Komponist und Gitarrist
 José Ignacio Carbajal Gárate (1945–2017), spanischer Diplomat
 Michael Carbajal (* 1967), US-amerikanischer Boxer
 Salud Carbajal (* 1964), US-amerikanischer Politiker